Breteler kan som auktorsförkortning betyda:

 Frans Breteler
 Franciscus Jozef Breteler

Robotskapade auktorsförkortningar